Перее́зд:

 Переезд — перемещение по суше или по воде при помощи каких-либо средств передвижения.
 Переезд — смена места жительства.
 Железнодорожный переезд — место пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги.
 «Переезд» — дебютный альбом российской рок-группы Nautilus Pompilius (1983).

Фильмы 
 Переезд (фильм, 1977, СССР) — драма Олега Видова (СССР, 1977).
 Переезд (фильм, 1977, США) () — комедия Майкла Шульца (США, 1977).
 Переезд (фильм, 1988) — комедия Алана Меттера (США, 1988).
 Переезд (фильм, 1997) () — комедия Оливье Дорана (Франция, 1997).
 Переезд (сериал) — восьмисерийная мелодрама с Ириной Старшенбаум в главной роли (Россия, 2013).
 Переезд! — 3D-мультфильм студии «Союзмультфильм» (Россия, 2020).

Географические названия 
 Переезд — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Переезд — хутор в Пристенском районе Курской области.
 Переезд — хутор в Хомутовском районе Курской области.
 Переезд — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Переезд — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Переезд — село в Екатериновском районе Саратовской области.
 Переезд — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Переезд (платформа) — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги.

См. также 
 Moving (значения)
 Мувинг — профессиональные услуги по организации процесса перевозки.